Pierre Egron (1664-1696), un flibustier français.

 Jean Amelin (1927-2012), un homme politique français.